Triple Trouble, blues sastav iz Splita
 Triple Trouble, rock-blues sastav iz Zadra